

Prénom 
Chris est un prénom et le diminutif :
 des prénoms masculins Christian,  et  ;
 des prénoms féminins  et Christine.

Pseudonyme 

 Chris (1978-), Christian Maicon Hening, footballeur brésilien.
 Héloïse Letissier, chanteuse de Christine and the Queens ;
 Chris, son deuxième album (2018) ;
 Xavier Musquera, un dessinateur espagnol.
 Christian Maicon Hening, dit Chris (né en 1978), footballeur brésilien.